Лесото разделено на 10 районов, управляемых секретарями, столица называется город-лагерь (camptown). Районы подразделены на варды.

Список районов Лесото:

Ссылки 

 
Списки:Лесото